Årbogen peut faire référence à :
 Årbogen, localité du comté de Troms, en Norvège ;
 Årbogen, lac du comté de Telemark, en Norvège.